Вигодська сільська рада — назва окремих колишніх сільських рад УРСР та України.

 Вигодська сільська рада — Київська область, Черняхівський район
 Вигодська сільська рада — Тернопільська область, Борщівський район